Praxe, jinak zvaná zběhlost v daném oboru, je zobecněný termín pro již konanou činnost, která byla v minulosti vykonávaná a tudíž je danému subjektu bližší či známá. Ve středním školství se praxe (vždy pod dohledem mistra) střídá s teoretickou výukou. Praxe by podle zákona neměla v prvních ročnících trvat déle než 6 hodin denně a ve vyšších ročnících maximálně 7 hodin denně.

Odkazy

Související články 
 Jednání

Externí odkazy 
 
 

Terminologie